Senecio est un genre de plante de la famille des Asteraceae. C'est le genre des séneçons véritables.
 Herennius Senecio est un homme politique romain du .
 Senecio est un tableau de Paul Klee.